En Pologne, Marcelów peut désigner :

dans la voïvodie de Łódź
 Marcelów, un village dans le powiat de Bełchatów,
 Marcelów, un village dans le powiat de Zduńska Wola.

dans la voïvodie de Mazovie
 Marcelów, un village dans la gmina de Jedlińsk,
 Marcelów, un village dans la gmina de Pionki.